Сергей Петрович:
* Петрович, Сергей Георгиевич (1869—1926) — русский военачальник, генерал-майор.
 Петрович, Сергей Святославович (род. 1969) — российский дипломат.